Хотца — река в России, протекает в Любытинском районе Новгородской области. Устье реки находится в 14 км по левому берегу реки Рапля. Длина реки составляет 28 км, площадь водосборного бассейна 237 км².
В 5 км от устья по правому берегу реки впадает река Реконька.

На реке стоят деревни Хотцы (станция Хотцы стоит на притоке Хотцы Хмельной), Зобище, Степкино, Клочевицы, Хортицы Неболчского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волхов, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200612102000019100.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Пчёвжи
Реки Любытинского района